Działka gruntu – niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej.

Bibliografia 
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ()

Prawo rzeczowe
Gospodarka nieruchomościami